Ту́льский — название населённых пунктов в России:
 Тульский — посёлок в Майкопском районе Адыгеи.
 Тульский — посёлок в Самойловском районе Саратовской области.

См. также 
 Тульский 72-й пехотный полк
 Тульский автобус
 Тульский велотрек
 Тульский кремль
 Тульский округ
 Тульский переулок
 Тульский проезд
 Тульский пряник
 Тульский трамвай
 Тульский троллейбус
 Тульский уезд
 Тульский хребет

 Тульская
 Тульское